Malangsari (Cipanas), een bestuurslaag in Indonesië
Malangsari (Lelea), een bestuurslaag in Indonesië
Malangsari (Pedes), een bestuurslaag in Indonesië
Malangsari (Tanjunganom), een bestuurslaag in Indonesië